Le nom Kevin O'Brien peut faire référence à :
 Kevin O'Brien (né en 1955), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 Kevin O'Brien (né en 1984), un joueur irlandais de cricket ;
 Kevin O'Brien, un acteur américain ;
 Kevin O'Brien, un joueur irlandais de football gaélique.

Voir aussi